Priebsch ist der Name von

Jan-Philipp Priebsch (* 1986), deutscher Eishockeyspieler
Josef Priebsch (* vermutlich um 1867; † nach 1919), österreichischer Romanist, Hispanist und Lusitanist
Robert Priebsch (1866–1935), deutscher Germanist